Inselteich steht für
 Inselteich (Bad Erna), Gewässer bei Bad Erna im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg
 Inselteich (Gablenz), Gewässer im Azaleen- und Rhododendronpark Kromlau, Gemeinde Gablenz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Inselteich (Magdeburg), Gewässer im Klosterbergegarten der Stadt Magdeburg in Sachsen-Anhalt
 Inselteich (Schlepzig), Gewässer in Schlepzig, Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg

Siehe auch:
 Wasserburg Inselteich, abgegangene Wasserburg in Wolkenstein (Erzgebirge), Erzgebirgskreis in Sachsen